Cracau steht für:
 Cracau (Krefeld), Stadtteil von Krefeld in Nordrhein-Westfalen
 Cracau (Magdeburg), Stadtteil von Magdeburg in Sachsen-Anhalt

 Burg Cracau, abgegangene Burg in Krefeld

Cracau ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Cracau (um 1900), deutscher Apotheker, Drogist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Krakau (Begriffsklärung)